Codice civile – testo normativo del 1942, coordinato da Filippo Vassalli
 Codice di procedura penale – testo normativo del 1989 promosso da Giuliano Vassalli